Гуидо Гонзага (, * 1290, † 22 септември 1369), от фамилията Гонзага e подест на Мантуа 1328 г., господар (signore) на Мантуа и народен капитан (capitano del Popolo (1360 – 1369), господар на Реджо (1335 – 1369). През 1362 г. император Карл IV го издига за граф на Мантуа.

Произход 
Той е син и наследник на Луиджи I (1268 – 1360) и първата му съпруга Рикилда Рамберти от Ферара († 1318), дъщеря на Рамберт.

Управление 
Гуидо Гонзага наследява поста от баща си, Луиджи Гонзага, когато той е на 70 години. По това време вече Гуидо е опитен управленец, тъй като дълго време помага на баща си да управлява Мантуа. Управлението на Гуидо е по време на борбите между гвелфите и гибелините.

Бракове и деца 
Жени се три пъти:

∞ 1. за Аниезе Пико ди Мирандола, дъщеря на Франческо Пико от Мирандола, от която има една дъщеря:
 Беатриче Гонзага, ∞ 21 януари 1335 за Николо I д’Есте († 1355).
∞ 2. за Камила Бекария, от която няма деца.

∞ 3. за Беатрис дьо Бар (1310 – 1350), дъщеря на Едуард I граф на Бар († 1336) от Дом Скарпон, от която има трима сина:
 Уголино Гонзага († 14 октомври 1362), ∞ 1358 за Катерина Висконти († 10 октомври 1382), дъщеря на Матео II Висконти
 Луиджи II Гонзага (1334 – 1382), 2-ри граф на Мантуа от 1369, ∞ 1356 за Алда д’Есте (1333 – 1381), дъщеря на Обицо III д’Есте
 Франческо Гонзага († 7 юли 1369)

Литература 
 Isabella Lazzarini: Gonzaga, Guido. In: Mario Caravale (Hrsg.): Dizionario Biografico degli Italiani (DBI). Band 57: Giulini–Gonzaga. Istituto della Enciclopedia Italiana, Rom 2001
 Cesare Cantù, Grande illustrazione del Lombardo-Veneto. Mantova e la sua provincia. Volume quinto, Milano, 1859.

Източници

Външни препратки 

 Itis.mn.it : Guido - Secondo capitano generale di Mantova
 Sardimpex.com : Gonzaga - Marchesi e Duchi sovrani di Mantova

Графове на Италия
Сеньори на Мантуа
Гонзага
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже